Герб Хорватии представляет собой щит, четырежды рассечённый и четырежды же пересечённый на червень и серебро. Сверху щит украшает стилизованная корона, состоящая из пяти звеньев в виде исторических гербов Хорватии, Республики Дубровник, Далмации, Истрии и Славонии. Герб известен со времен независимого Хорватского королевства (XI век).

Согласно старинной легенде, квадраты шахматного поля (шаховница) в гербе Хорватии появились не случайно. По легенде, однажды хорватский король Светослав Суронья (X век) сыграл с венецианским дожем Пьетро II партию в шахматы. Выигравший получал право на владение городами Далмации. По результатам партии это право досталось Светославу, что и дало повод изобразить шахматы на его гербе.

История герба

Использование герба 

В отличие от большинства государств мира в Хорватии чаще используется символизм национального герба (красно-белая шахматная клетка), нежели символизм национального флага, панславянские цвета которого присутствуют на многих европейских флагах. Так, сборная Хорватии по футболу, как правило, носит футболки с шахматной расцветкой — красно-белой. Это и домашняя форма, и форма на выезде.
Также Чемпион Pride-2006 в открытой весовой категории и победитель K-1 Gran-Prix 2013 Мирко Филипович, использует изображение герба на спортивной форме во время выступления.

См. также 
Гербы бывших югославских республик

Примечания

Литература 

Хорватия
Государственные символы Хорватии
Гербы Хорватии
Гербы с коронами
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением коронованных львов
Гербы с нашлемниками в виде козла